Schule am See ist der Name folgender Sekundarschulen: 
 Schule am See (Hamburg), Stadtteilschule in Hamburg-Steilshoop 
 Schule am See (Satow), Grund- und Regionalschule in Satow, Mecklenburg-Vorpommern
 Schule am See (Wetter), Sekundarschule und Realschule in Wetter (Ruhr), Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Die Schule am See, deutsche Fernsehserie (1997–2000)
 Schule am Meer